Amerikai Egyesült Államok
 Matlock (Iowa)
 Matlock (Washington)

 Ausztrália
 Matlock (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Matlock (Derbyshire)

 Kanada
 Matlock (Manitoba)

Egyéb
 Matlock, családnév
 Matlock, televíziós sorozat